Humphreys County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Humphreys County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Humphreys County (Tennessee) – okres státu Tennessee